Damernas singeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes 19 till 27 september. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

| team-width=175

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=IP
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=INV
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=11
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Alt
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=IP
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=3
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=13
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=11
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Alt
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6'''
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=

Sektion 4

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2000